Kaleidosporium är ett släkte av svampar. Kaleidosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kaleidosporium